WHV (voetbalclub), de voetbalvereniging van het dorp Loosbroek
Westdeutscher Handball-Verband, de handbalbond van de deelstaat Noordrijn-Wesfalen in Duitsland